Ovidiu Stănescu (n. 5 noiembrie 1982) , cunoscut sub pseudonimul DJ Yaang este un realizator radio, DJ și producător muzical român. Este cunoscut pentru emisiunile pe care le-a realizat la Kiss FM încă de la lansarea postului, în 2003, pe 5 noiembrie, chiar de ziua lui DJ Yaang. Emisiuni: Kiss by Kiss, cu Ovidiu "Who's Your Daddy", Kiss FM de 10, cu Cătălin Dezbrăcatu, Autostrada Kiss și Kiss Kiss in the Mix, care împlinește 10 ani de difuzare în septembrie 2019. Kiss Kiss in the Mix este realizată și produsă împreună cu Olix (Oliver SimIonescu). Dj Yaang colaborează și cu Marius Moga și DeMoga Music din 2013, ca și creative manager / consultant și A&R. 

Dj Yaang a compus și produs de-a lungul timpului piese, producții și remixuri pentru artiști precum: Gaz pe Foc, Paul & DJ Allegro, Vali Bărbulescu, Giulia, DJ Andi & Aida, Adrian Eftimie, Aisa, Fly Project, Marius Moga, Voltaj, Anda Adam, Andra, Andreea Bălan, DJ Sava, Neylini, Adi Cristescu, DJ Jonnessey & Aner, Narcotic Sound, Lavinia, Maria Andria, AleeKim, Paula Seling, Blaxy Girls, Amna & What's Up, etc.

Copilăria 
S-a născut la Pitești pe data de 5 noiembrie 1982, dar copilăria și-a petrecut-o la Arad, orașul natal al mamei sale. Timp de opt ani a studiat pianul, fiind pasionat de muzica clasică. Având o colecție imensă de casete audio și discuri vinil, însumând câteva sute, Ovidiu și-a deschis propriul „post de radio”, ascultătorii fiind prietenii cu care locuia în bloc, și, mai ales fratele său, Dragoș. A studiat muzica clasică cu profesor de pian (studiu particular), dezvoltând interes pentru partituri scrise de Ludwig Van Beethoven, Frederic Chopin, Robert Schumann, Johannes Brahms și alții.

Cariera 
În vara anului 1995, Ovidiu s-a angajat ca DJ într-o discotecă din apropierea Aradului. Până în 1999 a lucrat la mai multe cluburi din orașele Pitești, Mioveni și Domnești.

În aprilie 1999, a reușit să se angajeze la Radio 21 Pitești, în urma câștigării unui concurs, pentru ca în vara aceluiași an să se angajeze la nou înființatul Radio Contact Pitești. A transmis în direct în timpul eclipsei de Soare de la 11 august.

RADIO:
La propunerea lui Dan Ghibernea, Ovidiu s-a întors la postul Radio 21, de data aceasta la cel cu sediul în capitală, realizând programe de animație în timpul săptămânii dar și emisiunea "Muzica Ta de Weekend", pentru ca mai apoi să se angajeze definitiv la Kiss FM (fostul Radio Contact). Acolo a prezentat emisiunea Kiss by Kiss, prima transmisie fiind chiar de ziua sa de naștere, pe 5 noiembrie 2003, căpătând și porecla de Ovidiu „Who's Your Daddy” Stănescu datorită unui jingle al emisiunii. Între timp s-a stabilit la București și s-a apucat de producții muzicale. 
Din 2003 până în 2007 realizează emisiunea de seară "Kiss By Kiss" (luni - vineri 19-22), din 2007 până în 2008 emisiunea "Kiss FM de 10" sau "After Cronica" (luni - vineri 10-13) alături de Cătălin Dezbrăcatu (Codruț Kegheș), iar din martie 2010, alături de colegul său OLiX (Oliver Simionescu), realizează și produce emisiunea "Kiss Kiss in the Mix" (luni - vineri 19-22), emisiune interactivă cu program de piese mixate, dedicații (daddyKiss-uri), concursuri, "Summer Kiss Costinești" (2009-2012), "Winter Kiss Predeal" (2009-2011), "Winter Kiss Sinaia" (2012), "Summer Kiss Mamaia" împreună cu DJ Jonnessey (2013).

PRODUCȚIE MUZICALĂ (producer, songwriter, remixer):
Începând din 2005 a compus și produs piese precum Dj Andi & Aida - 4 the 1st Time, Adrian Eftimie - No Side Effect, Adrian Eftimie - Desire. A continuat cu proiectul Dj Yaang & Aisa, producând și remixând mai multe producții pentru Giulia, Vali Bărbulescu, Gaz pe Foc, Alina Sorescu, Andreea Bălan, Andreea Bănică, Voltaj, Andra - Abelia, Andra - What about us, Pitt Leffer, Fly Project, Neylini, Anda Adam, MadHeart, Anya (ex-HI Q), cel mai recent single solo al sau fiind "Deasupra Tuturor" (august 2012), produs împreună cu Phelipe în studioul Saint Peter Production. În prezent, lucrează alături de echipa lui Marius Moga, la DeMoga Music Publishing, ca și creative manager dar și producător.

Referințe

Nașteri în 1977
DJ români
Piteșteni